Lapinsalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lapinsalo (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Lapinsalo (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Lapinsalo (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar